Ukrainas fotbollslandslag kan avse

Ukraina har flera landslag i fotboll som administreras av Ukrainas fotbollsfederation:

 Ukrainas herrlandslag i fotboll
 Ukrainas U21-herrlandslag i fotboll
 Ukrainas damlandslag i fotboll
 Ukrainas U21-damlandslag i fotboll

Fotboll i Ukraina